José Merino ist der Name folgender Personen:

* José Luis Merino (1927–2019), spanischer Filmregisseur
 José María Merino (* 1941), spanischer Autor
 José Toribio Merino (1915–1996), chilenischer Admiral und Politiker